Die BMW Open 1989 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Mai 1989 in München stattfand. Es war Teil des Grand Prix 1989 und wurde im Freien auf dem Gelände des MTTC Iphitos auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren.

Der Vorjahressieger Guillermo Pérez Roldán schied dieses Jahr im Viertelfinale aus. Es gewann der an Position sechs gesetzte Sowjetbürger Andrei Tschesnokow im Finale gegen den Tschechoslowaken Martin Střelba in drei Sätzen und gewann damit seinen vierten Karrieretitel sowie den zweiten Titel des Jahres.

Im Doppel traten die Sieger des Vorjahres Rick Leach und Jim Pugh nicht erneut an. Es gewann dieses Jahr die Paarung aus Javier Sánchez und Balázs Taróczy, die an Nummer vier gesetzt, im Finale die Australier Peter Doohan und Laurie Warder besiegt. Sánchez gewann damit seinen fünften Doppeltitel, Taróczy seinen 26. Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

Grand Prix 1989 (Tennis)
Tennisturnier in München